Albrecht – imię:
 Albrecht Niedźwiedź (ok. 1100–1170) – margrabia Brandenburgii
 Albrecht I Habsburg (1255–1308) – książę Austrii i król Niemiec
 Albrecht Askańczyk (zm. 1385) – książę Brunszwiku-Lüneburga
 Albrecht II Habsburg (1397–1439) – król Niemiec, jako Albert V arcyksiążę Austrii, jako Albert król Węgier, król Czech i książę Luksemburga.
 Albrecht Odważny (1443–1500) – książę saski, namiestnik Niderlandów
 Albrecht Hohenzollern – wielki mistrz zakonu krzyżackiego, książę Prus
 Albrecht Alcybiades (1522–1557) – margrabia Kulmbach

Nazwisko:
 Andrzej Albrecht (1930-2010) – polski pisarz.
 Bruno Hugo Albrecht (ur. 1901 w Łodzi, zm. ?) – zbrodniarz nazistowski.
 Janusz Albrecht (1892-1941) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego.
 Karl Albrecht (1920-2014) – niemiecki przedsiębiorca, współzałożyciel wraz z bratem Theo sieci handlowej ALDI.
 Łukasz Albrecht (ur. 1980) – polski chemik, profesor.
 Stanisław Albrecht (1901-1994) – polski architekt, urzędnik i dyplomata.
 Theo Albrecht (1922-2010) – niemiecki przedsiębiorca, współzałożyciel wraz z bratem Karlem sieci handlowej ALDI.

Zobacz też 
 
 Albrecht I, Albrecht II, Albrecht III